Werner bezeichnet:
 Werner, deutscher Vor- und Familienname
 Werner (Comic), Comicfigur von Rötger Feldmann, genannt Brösel
 Werner (Mondkrater), benannt nach dem Astronomen Johannes Werner
 (3891) Werner, nach Robert A. Werner benannter Asteroid
 Werner-Plan, erster Versuch zur Einrichtung der europäischen Währungsunion
 Werner-Syndrom, autosomal-rezessive Erkrankung
 Werner (Radsportteam), spanisches Profiradsportteam (1969–1972)

Unternehmen:
 Werner (Coventry), Motorradhersteller
 Werner (Motorrad), Motorradhersteller
 Werner (Verkehrsunternehmen), ein Verkehrsunternehmen in Hessen
 Fritz Werner Werkzeugmaschinen AG war eine Maschinen- und Werkzeugfabrik in Berlin-Marienfelde
 Otto Werner Bekleidungshaus, 1932 in Hannover eröffnet
 Werner-Verlag, Baufachverlag in Deutschland
 Werner Wohnbau, deutsches Bauunternehmen

Geographische Objekte:
 Werner Mountains, Gebirge im Palmerland, Antarktika
 Werner Peak, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Verner
 Regierung Werner